L'aire urbaine de Reims est une aire urbaine française centrée sur la commune de Reims.

Ses limites ont été redéfinies en 2010 par Insee. Elle comprend 229 communes, réparties dans l'Aisne, les Ardennes et la Marne. En 2015, ses  faisaient d'elle la  des aires urbaines françaises.

Zonage de 2010

Caractéristiques en 2010 
D'après la définition qu'en donne l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), l'aire urbaine de Reims constitue une « grande aire », c'est-à-dire .

D'après la délimitation de l'INSEE en 2010, l'aire urbaine est composé de 229 communes, toutes réparties dans l'Aisne, les Ardennes et la Marne. Par rapport au zonage de 1999, l'aire urbaine urbaine a intégré 55 communes, dont 38 dans l'Aisne, 8 dans les Ardennes et 15 dans la Marne.

Depuis la nouvelle délimitation de l'INSEE en 2010, 4 communes nouvelles ont été créées sur son territoire, dont Bourgogne-Fresne, Cormicy, Les Septvallons et Villeneuve-sur-Aisne.

Parmi ces 229 communes, elle inclut uniquement les unités urbaines de Reims, pôle urbain de l'aire, de Bazancourt, de Fismes, de Muizon, de Villeneuve-sur-Aisne, de Warmeriville et de Witry-lès-Reims. Elle comptait en 2015,  habitants pour , soit une densité de .

Les 229 communes de l'aire 
Les 229 communes de l'aire urbaine de Reims et leur population municipale en  :

Évolution démographique

Zonage de 1999

Caractéristiques en 1999 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Reims est composée de 175 communes, situées dans l'Aisne, les Ardennes et la Marne. Ses  habitants font d'elle la  urbaine de France.

7 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Communes en 1999 
La liste déroulante ci-dessous comporte les communes de l'aire urbaine et leurs populations en 1999.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Espace urbain
 Liste des communes de l'Aisne
 Liste des communes des Ardennes
 Liste des communes de la Marne
Les autres aires urbaines du département
 Aire urbaine de Châlons-en-Champagne
 Aire urbaine d'Épernay
 Aire urbaine de Paris
 Aire urbaine de Romilly-sur-Seine
 Aire urbaine de Saint-Dizier
 Aire urbaine de Vitry-le-François

Liens externes 
 Délimitations 2010 des aires urbaines sur le site de l'INSEE
 Délimitations 1999 des aires urbaines sur le site de l'INSEE
 Données statistiques sur l'aire urbaine de Reims sur le site de l'INSEE.

Reims
Marne